«Фи́зика или хи́мия» — название испанского молодёжного телесериала, а также некоторых его адаптаций:
 «Физика или химия» — испанский телесериал.
 «Физика или химия» — российский телесериал.